Elles steht für:
 Elles, französisch-portugiesischer Spielfilm (1997), siehe Die Schwächen der Frauen
 Elles, französisch-polnischer Spielfilm (2011), siehe Das bessere Leben

Elles ist der Familienname folgender Personen:
 Diana Elles, Baroness Elles (1921–2009), britische Politikerin
 Edmond Elles (1848–1934), britischer General
 Hugh Elles (1880–1945), britischer Panzergeneral
 James Elles (* 1949), britischer Politiker
 Wilma Elles (* 1986), deutsche Schauspielerin

Elles ist der Name folgender Personen:
 Elles Voskes (* 1964), niederländische Schwimmerin

Siehe auch:
 Elle
 Ellès
 ELES